Џим Куријер је освојио турнир. У финалу је победио Тима Хенмана резултатом 7:5, 5:7, 6:2.

Носиоци

  Томас Мустер (четвртфинале)
  Томас Енквист (прво коло)
  Јан Симеринк (прво коло)
  Михаел Штих (прво коло)

<li> Магнус Густафсон (четвртфинале)
<li> Петр Корда (четвртфинале)
<li> Паул Хархојс ''(прво коло)
<li> '''Џим Куријер (победник)

Жреб

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 1997.

Отворено првенство Катара у тенису 1997.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно